Федяевка — название населённых пунктов в России:

 Федяевка — деревня в Милославском районе Рязанской области.
 Федяевка — деревня в Лесном районе Тверской области.